Села:
 Маслівка — Київська область, Обухівський район
 Маслівка — Луганська область, Сватівський район
 Маслівка — Харківська область, Лозівський район
 Маслівка — Херсонська область, Каховський район